Az Egyesült Államok Haditengerészeténél az alábbi hajók viselték USS Enterprise nevet.

USS Enterprise (1775) – 
USS Enterprise (1776) – 
USS Enterprise (1799) – szkúner
USS Enterprise (1831) – szkúner
USS Enterprise (1874) – szlup
USS Enterprise (CV 6): második világháborús repülőgép-hordozó
USS Enterprise (CVN–65): az első nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó